María José puede referirse a:

Personas
 María José de Braganza, duquesa de Baviera (1857-1943), aristócrata portuguesa, cuarta hija del rey Miguel I
 María José de Bélgica (1906-2001), aristócrata italiana, reina consorte
 María José (cantante) (1976-), cantante, bailarina y actriz mexicana
 María José Castillo (1990-), cantante costarricense de pop
 María José Alfonso, actriz española

Televisión 
 María José (telenovela de 1975)
 María José (telenovela de 1978)
 María José (telenovela de 1995)